Nikolai Link (* 2. April 1990 in Friedberg) ist ein Handballspieler, der in Deutschland beim HC Erlangen spielt.

Karriere 
Er begann seine Laufbahn in der D-Jugend des TSV Friedberg. Mit dem Verein spielte er auch später in der Regionalliga Süd. Im Sommer 2010 wechselte Link zum Bundesligisten TBV Lemgo. Dort spielte er ebenfalls in der zweiten Mannschaft.

Im Frühjahr 2010 wurde Link in den Kader der deutschen Juniorennationalmannschaft berufen. Im Januar 2012 wechselte Link in die 2. Handball-Bundesliga zum HC Erlangen, mit dem ihm 2014 der Aufstieg in die 1. Bundesliga gelang. Sein Bruder Jonas Link spielte ebenfalls beim HC Erlangen.

Sein Länderspieldebüt gab Link am 2. April 2016 in Köln gegen Dänemark.

Privates 
 Link ist BWL-Student an der Hochschule Lemgo.

Weblinks 
 Nikolai Link in der Datenbank der Handball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Handballnationalspieler (Deutschland)
Handballspieler (HC Erlangen)
Handballspieler (TBV Lemgo)
Rückraumspieler
Deutscher
Geboren 1990
Mann